Casar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casar de Palomero (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Casar (kulle), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Casar (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar